|}

Weblinks 

Denkmalliste der Eifelgemeinde Nettersheim (Stand: 31. Oktober 2011)

Nettersheim
!